Консепсион Буенависта има више значења:

 Консепсион Буенависта (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Консепсион Буенависта (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Консепсион Буенависта (Консепсион Буенависта, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику